Álvaro Gutiérrez, directeur de la photographie espagnol ;
 Álvaro Gutiérrez, footballeur uruguayen.